Koedood (rivier), een oude rivier op het eiland IJsselmonde
 Koedood (buurtschap), een buurtschap aan deze rivier